Рудольф Остерман (, род.  — 2003) — югославский и словенский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Словении 1969 г. Бронзовый призёр чемпионата Словении 1974 г.

Участник чемпионатов Югославии 1976 и 1988 гг.

В составе клуба «SK Lumar Kovinar Maribor» бронзовый призёр командного чемпионата Словении 1997 г.

В составе сборной Словении участник Кубка Митропы 1993 г.

Участник двух мемориалов М. Видмара (1973 и 1975 гг.), мемориала В. Пирца 1987 г., сильного по составу международного турнира в Мариборе (1980 г.). Победитель опен-турнира в Томо-Зупане (1991 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Рудольфа Остермана в Кубке Митропы 1993 года 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века